Wicklow peut faire référence à :



Toponymie 
 Wicklow est une ville d'Irlande, sur la côte est.
 Wicklow est une circonscription électorale irlandaise.
 Wicklow a été une circonscription électorale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de 1801 à 1885.
 Le comté de Wicklow est un comté d'Irlande dans la province du Leinster
 Les montagnes de Wicklow sont un massif situé dans le comté du même nom en Irlande.
 Le parc national des montagnes de Wicklow est un parc national dans le massif du même nom.

Sport 
 Wicklow GAA  est l'équipe de sports gaéliques du Comté de Wicklow en Irlande.

Wicklow est une paroisse du Nouveau-Brunswick.

Homonymie de toponyme